Cape York – przylądek w Australii
 Kap York – przylądek na Grenlandii
 Cape York – meteoryt znaleziony na Grenlandii